Монастырь Мала-Ремета () или Реметица () в честь Покрова Пресвятой Богородицы — женский монастырь Сремской епархии  Сербской православной церкви на кряже Фрушка-Гора в общине Ириг Сремского округа Воеводины.

Монастырь входит в список памятников культуры Сербии исключительного значения.

История 
Первым письменным упоминанием монастыря Мала-Ремета является турецкий документ, датированный 1546 годом. В дальнейшем обитель была разрушена. В конце XVII века монастырь был восстановлен монахами из монастыря Рача. Мала-Ремета стала метохом монастыря Беочин. В 1739—1759 годах была проведена реконструкция монастыря, придавшая ему современный вид. 

В 2001—2002 годах был проведён ремонт крыши. В 2005 году построена новая трапезная.

По состоянию на 2014 год в монастыре проживало две монахини. Настоятельница — игуменья Рафаила (Маркович).

Примечания 

Памятники Сербии исключительного значения
Православные монастыри Сербии